De Women's Basketball League (WBL) of de Eredivisie voor dames, voorheen ook Vrouwen Basketball League, is de hoogste competitie voor vrouwen in Nederland. Aan de competitie doen prof- en amateurteams mee. De winnaar van de WBL wint het Nederlands kampioenschap dames basketbal.

Vanaf seizoen 2019/2020 is Women's Basketball League de officiële naam van de competitie. Door de coronacrisis werd dat seizoen, waaraan 8 ploegen meededen, voortijdig beëindigd. Er was dat seizoen geen kampioen.

Het seizoen 2020/2021 werd met 9 ploegen gespeeld met als nieuwkomer Triple Threat uit Haarlem. De wedstrijden werden gespeeld in oktober 2020 en van januari tot en met april 2021. Den Helder Suns werd voor de vijftiende keer landskampioen.

Aantal seizoenen per club (1962–2022)Welke teams spelen in deze competitie? Basketball Nederland database, voor de periode 2008 t/m 2021 

Vrouwen